Bankbestätigter Scheck steht für:

 Bestätigter Bundesbank-Scheck
 bestätigter Scheck, siehe Scheck #Bestätigte Schecks; Bundesbank-Schecks (Einlösungsgarantie)